Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog je američka kriminalistička TV-serija koju je naručio CBS. Prva epizoda je emitovana 16. februara 2011. Serija je tzv. ogranak uspešne serije Zločinački umovi. I u ovoj seriji tim profajlera radi u FBI-jevoj Jedinici za analizu ponašanja (JAP) sa sedištem u Kvantiku, u Virdžiniji. U epizodi originalne serije emitovanoj u aprilu 2010. originalni tim se susreo sa novim timom i zajednički su radili na slučaju serijskog ubice u San Francisku; tako su novi likovi i nova serija "na zadnja vrata" uvedeni na male ekrane.

Baš kao i za originalnu seriju, CBS ima prava za područje Severne Amerike, dok je ABC vlasnik prava za međunarodno tržište.

Ipak, CBS je otkazao seriju 17. maja 2011. Serija je završila tzv. klifhengerom (napetom scenom čiji je ishod neizvjestan).

Opis 

Početkom 2009. godine Miajkl Osielo iz Entertainment Viklija rekao je da CBS Studios i ABC raspravljaju o mogućnosti ogranka. Producent Ed Bernero je potvrdio to otkrivši da je "sigurno reći da će uskoro nešto biti". Serija će imati potpuno novu glumačku postavu, osim Kirsten Vangsnes, koja će reprizirati ulogu Penelopi Garsije. Krajem 2009. odabran je režiser, a završen je i odabir glumaca. Objavljeno je da će glavnu ulogu imati Forest Vitaker. Ričard Šif imat će epizodnu ulogu direktora FBI-ja Džeka Fiklera.

Uloge

Glavne 
 Forest Vitaker kao Semjuel Kuper
 Džin Garofalo kao Bet Grifit
 Majkl Keli kao Džonatan Sims
 Bo Garet kao Đina LaSejl
 Met Rajan kao Mik Roson
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija

Epizodne 
 Ričard Šif kao direkfor FBI-ja Džek Fikler

Epizode 
 Spisak epizoda serije "Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog"

Spoljašnje veze 

Америчке серије
Америчке серије које су се почеле приказивати 2011.
Америчке серије које су се престале приказивати 2011.
 
Оригинални програм ТВ мреже CBS
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије CBS Studios-а
Телевизијске серије студија ABC Signature Studios